Krásna Ves, gemeente in Slowakije
Krásná Ves, gemeente in Tsjechië